Bladsnijdersmier (soort)
 Bladsnijdersmier (groep)
 Bladsnijdermier